

Miejscowości w Polsce  
 Dźwierzno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża 
 Dźwierzno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo 
 Dźwierzno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Dźwierzno – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała